Карбовка:

Россия 
 Карбовка — деревня в Погарском районе Брянской области.

Украина 
 Карбовка — село в Гайсинском районе Винницкой области.
 Карбовка — село в Добровеличковском районе Кировоградской области.

См. также 
Карбовское (Винницкая область)
Карбов-Фитлюббе
Карбованец